Karatay lautet der Familienname von:

 Dursun Karatay, einen österreichischen Fußballspieler
 Nefise Karatay (* 1976), türkische Schauspielerin, Model und Fernsehmoderatorin

Karatay bezeichnet:

 Karatay (Konya), eine Stadt und einen Bezirk in der türkischen Provinz Konya
 Karatay Han, eine Karawanserei in der türkischen Provinz Konya